Triade betyder "gruppe af tre". Triade har flere specialiseringer:

 Döbereiners triade – Johann Wolfgang Döbereiners gruppering af grundstoffer.
 Becks kognitive triade
 Triade (religion)
 Oldægyptiske:
 Thebansk triade
 Memphitiske triade
 Triade (kriminalistik) – vedrørende organiseret kriminalitet.
 Triade (retorik) – sprogligt virkemiddel, hvor en del af en sætning gentages 3 gange
 Triade (broderskab) – college broderskaber i Nordamerika
 CIA-triade (engelsk confidentiality, integrity and availability) - tre bredt accepterede elementer af informationsikkerhed.
 Triade (sociologi) - en gruppe på tre personer, se også dyade

Se også 
 tri-
 Dekade
 Triskele
 Trilemma